

Persone
Giorgio Del Bene – attore e direttore del doppiaggio italiano
Pier Luigi Del Bene – ex calciatore italiano
Salvatore Del Bene – vescovo cattolico italiano
Sennuccio del Bene – poeta italiano
Tommaso Del Bene – filosofo, teologo e letterato italiano

Altro
Savino Del Bene – azienda di trasporti italiana